Glogovac (Kosovo)
 Glogovac (Cazin, BiH), naselje u općini Cazin, BiH
 Glogovac (Bijeljina, BiH), naselje u općini Bijeljina, BiH
 Glogovac (Koprivnički Bregi), naselje u općini Koprivnički Bregi, Hrvatska